«Явор» () — сербский футбольный клуб из города Иваница, в Моравичском округе в Западной Сербии.

История 
ФК «Явор» был основан в 1912 году студентами во главе с Миланом Радоевичем. Один из старейших клубов Сербии. С 2005 года у клуба новый спонсор — фармацевтическая компания «Хабитфарм». В сезоне 2007/2008 клуб с отрывом и без единого поражения выиграл Первую лигу и завоевал право участвовать в Суперлиге. В 2014, 2018, 2021 годах «Явор» вылетал из Суперлиги, но сразу же возвращался обратно.

Домашние матчи клуб проводит на Городском стадионе, вмещающем 3000 мест.

Достижения 
 Кубок Сербии
 Финалист: 2015/16
 Первая лига Сербии
 Вице-чемпион: 2007/08, 2014/15, 2018/19, 2021/22
 Вторая лига Сербии и Черногории
 Победитель: 2001/02

Текущий состав

Известные игроки 

  Мирослав Вуличевич
  Дамир Кахриман
  Михайло Пьянович
  Милош Трифунович

Ссылки 
 Официальный сайт

ФК «Явор» Иваница